STE steht für:
 Secure Terminal Equipment, Telefon der US-Regierungseinrichtungen für verschlüsselte Verbindungen
 Simplified Technical English, eine kontrollierte Sprache
 Strausberger Eisenbahn
 Landkreis Lichtenfels, als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen (für Bad Staffelstein)
 den Atari STE („ST Enhanced“), siehe Atari 1040 STE
 Signal-, Telekommunikations- und Elektrotechnische Anlagen
 Stelleinheit oder Stellelement

Ste steht für:
 Suite (Zimmerflucht) als Abkürzung in US-Geschäftsadressen in Einkaufszentren und Bürogebäuden

StE steht für:
 Stelleinheit oder Stellelement

Sté (selten Sté) steht für:
 société in französischer Sprache. In Frankreich als Bezeichnung für einen Zusammenschluss von Personen in einer Gesellschaft oder einem Verein.

Sté Ame (selten Sté Ame), steht für:
 société anonyme (Frankreich), die französische Form der Aktiengesellschaft

Abkürzung